Bundestagswahlkreis 276 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Odenwald – Tauber (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Mannheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Potsdam (1990 bis 1998)